Katharina Hennig (ur. 14 czerwca 1996 w Annaberg-Buchholz) – niemiecka biegaczka narciarska, dwukrotna medalistka olimpijska, wicemistrzyni świata i trzykrotna medalistka mistrzostw świata juniorów.

Kariera 
Pierwszy raz na arenie międzynarodowej pojawiła się 26 lutego 2011 roku w Einsiedeln, gdzie w zawodach juniorskich zwyciężyła w biegu na 5 km techniką klasyczną. W 2013 roku wystartowała na olimpijskim festiwalu młodzieży Europy w Braszowie, zdobywając srebrny medal w sztafecie mieszanej. Była też między innymi czwarta w biegach na 5 km techniką klasyczną i 7,5 km stylem dowolnym. W tym samym roku zdobyła też brązowy medal w sztafecie podczas mistrzostw świata juniorów w Libercu. Jeszcze trzykrotnie startowała w zawodach tego cyklu, zdobywając kolejny brązowy medal w sztafecie na mistrzostwach świata juniorów w Ałmaty w 2015 roku oraz srebrny w biegu na 10 km stylem dowolnym podczas rozgrywanych rok później mistrzostw świata juniorów w Râșnovie. 

W zawodach Pucharu Świata zadebiutowała 24 stycznia 2016 roku w Novym Měscie, zajmując siódme miejsce w sztafecie. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła 27 listopada 2016 roku w Ruce, gdzie zajęła 27. miejsce w biegu na 10 km stylem klasycznym. Pięć lat później w tej samej miejscowości pierwszy raz stanęła na podium zawodów tego cyklu, zajmując w biegu na 10 km techniką klasyczną trzecie miejsce. Wyprzedziły ją jedynie Szwedka Frida Karlsson i Therese Johaug z Norwegii.

Na igrzyskach olimpijskich w Pekinie wspólnie z Katherine Sauerbrey, Victorią Carl i Sofie Krehl zdobyła srebrny medal w sztafecie. Ponadto razem z Victorią Carl zwyciężyła także w sprincie drużynowym techniką klasyczną. W startach indywidualnych była między innymi piąta w biegu na 10 km stylem klasycznym. Była też czwarta w sztafecie i jedenasta w biegu na 10 km klasykiem podczas mistrzostw świata w Seefeld w 2019 roku.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca na podium w etapach chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Uwagi

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS 

Niemieccy biegacze narciarscy
Niemieccy medaliści olimpijscy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Urodzeni w 1996
Ludzie urodzeni w Annaberg-Buchholz